Aziende
 Vianini, azienda del gruppo Caltagirone attiva nel campo industriale.
 Vianini Lavori, azienda del gruppo Caltagirone attiva in campo edile e ingegneristico.

Persone
 Alberto Vianini (1968 -), ex cestista italiano.
 Cecilia Vianini (1976 -), ex nuotatrice italiana.